Фелициссим () — предводитель восстания против императора Аврелиана.

Фелициссим был начальником фиска (rationalis) при императоре Аврелиане. В его обязанности входило также и управление государственной казной. Фелициссим подстрекал рабочих монетных дворов портить монету. Вскоре обман был раскрыт. Фелициссим поднял восстание и заперся на Целии. Мятеж был разгромлен с большим трудом; 7000 солдат были убиты во время этого восстания. Сам Фелициссим погиб. После этого Аврелиан казнил нескольких сенаторов и всадников, вовлеченных в мятеж.

Нет никаких сведений, что Фелициссим пытался провозгласить себя императором. По ходу событий, излагаемых Аврелием Виктором получается, что Фелициссим восстал в 274 году после падения Галльской империи. Но по остальным источникам-в 271 году. В «Извлечениях о жизни и нравах римских императоров» восстание Фелициссима произошло после восстания некоего Септимия, которое произошло в 271 году. Поэтому последняя дата считается более приемлемой.

Примечания

Литература 
 Псевдо-Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров, 35.4.
 Зосим. Новая история, 1.49.2.
 Флавий Евтропий. Бревиарий от основания Города, 9.14.
 Christian Körner. Felicissimus (A.D. 271) // De Imperatoribus Romanis.

Персоналии по алфавиту
Римские узурпаторы
Персоналии III века